Jean-Pierre Bosser (1960-) est un footballeur français
Jean-Pierre Bosser (1959-) est un général français